Daniel Tremblay (artiste), plasticien français (1950 - 1985)
 Daniel Tremblay (journaliste), journaliste québécois